Osoby noszące nazwisko Baels:
 Henri Baels (1878–1951) – belgijski polityk i armator
 Mary Lilian Baels (1916–2002) – druga żona króla Belgii Leopolda III